Retrospective est un album du groupe Rinôçérôse. Il est sorti en 1997. Ce premier album est un album expérimental, aux morceaux sensuels, rageurs et charnels... Il parait sous le label espagnol Stereophonic Elefant Dance Recordings. À cette époque, le groupe n'est encore qu'un duo (Jean-Phillippe Freu et sa compagne Patrice Carrié). L'album réunit des plages électro mixées avec des instruments live tels que la guitare ou la basse, enregistrés en cachette par le duo pendant deux ans.

Liste des titres

Voir aussi

Liens externes 

Album de Rinôçérôse